Willemstad (Curaçao), ciutat de l'illa de Curaçao del mar Carib que forma un país constituent del regne dels Països Baixos
 Willemstad (Brabant del Nord), llogaret dels Països Baixos
 Willemstad (província de Groningen), llogaret dels Països Baixos
 Willemstad (província de Frísia), llogaret dels Països Baixos